Cyornis hyacinthinus é uma espécie de ave da família Muscicapidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Indonésia e Timor-Leste.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

Cyornis
Aves descritas em 1820